Підляше́цький — українське прізвище. Походить від назви краю Підляшшя.

Персоналії 
 Клеменс Адольф Підляшецький (1839—1912) — галицький правник і громадський діяч, посол до палати депутатів австрійського парламенту.
 Орест-Омелян Підляшецький (? — 1940) — отаман УГА, судовий референт Державного секретаріату військових справ.

Українські прізвища